SDLC son las siglas de:
 Systems Development Life Cycle, también conocido como "System Design Life Cycle" (ciclo vital del desarrollo/diseño de sistemas).
 "Software Development Life Cycle" sinónimo de proceso de desarrollo de software.
 Synchronous Data Link Control, protocolo de IBM.

Siglas